Ulbrickson ist der Nachname von:

 Al Ulbrickson (1903–1980), US-amerikanischer Rudertrainer
 Alvin Ulbrickson (1930–2012), US-amerikanischer Ruderer